Rzut oszczepem mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie. Zawody zostały rozegrane 9 lipca na Stadionie Olimpijskim.

Konkurencja ta była rozgrywana jedynie na igrzyskach w Sztokholmie. Nie było oficjalnego rekordu świata.Wynik zawodników był określany poprzez sumę najdalszych rzutów wykonanych prawą i lewą ręką. Trójka najlepszych zawodników awansowała do finału. 

Kiedy okazało się, że wszyscy finaliści pochodzą z Finlandii, zdecydowali się uznać, za zgodą sędziów, wyniki eliminacji jako wyniki ostateczne. Saaristo rzucając prawą ręką oszczep na odległość 61 metrów poprawił rekord świata należący dotychczas do Szweda Lemminga, który zajął w tej konkurencji dziewiąte miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912